Die Liste der Bodendenkmale in Milower Land enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Milower Land und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2020.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Milower Land aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Milower Land
!Bodendenkmale
Milower Land